Tirolo ima više značenja:
 Tirolo, Bolzano
 Tirolo, La Spezia